Oliveira Costa ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Francisco de Oliveira Costa (* 1993), deutscher Futsal- und Fußballspieler brasilianer Abstammung
 Hyuri Henrique de Oliveira Costa (Hyuri; * 1991), brasilianischer Fußballspieler